Diamondville – città della Contea di Lincoln, Wyoming
Diamondville – processore Intel